Лас Гарситас има више значења:

 Лас Гарситас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Гарситас (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гарситас, Бреча 12 кон Километро 92 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику